Alfonso de León puede hacer referencia a:

Reyes de León 
 Alfonso IV de León, llamado el Monje (c. 899-933), rey de León (926-931), hijo de Ordoño II de León y de Elvira Menéndez, se casó con Onneca Sánchez de Pamplona;
 Alfonso V de León, llamado el Noble o el de los Buenos Fueros (c. 994-1028), rey de León (999-1028), hijo de Bermudo II de León y de Elvira García, se casó con Elvira Menéndez y con Urraca Garcés;
 Alfonso VI de León, llamado el Bravo (1040-1109), rey de León (1065-1072; 1072-1109), de Galicia (1071-1072; 1072-1109), y de Castilla (1072-1109), hijo de Fernando I de León y de Sancha de León, se casó con Inés de Aquitania, con Constanza de Borgoña, con Berta Berta, con Zaida y con Beatriz;
 Alfonso VII de León, llamado el Emperador (1105–1157), rey de León (1126-1157), hijo de Urraca I de León y de Raimundo de Borgoña, se casó con Berenguela de Barcelona y con Riquilda de Polonia;
 Alfonso IX de León (1171-1230), rey de León (1188-1230), hijo de Fernando II de León y de Urraca de Portugal], se casó con Teresa de Portugal y con Berenguela de Castilla.